Walton steht für:
 Walton (Familienname), englischer Familienname
 Walton (Familie). US-amerikanische Familie
 Walton (Automarke), britische Automarke
 Walton (Pferd) (1799–1825), britisches Rennpferd und Zuchthengst

Walton steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in England:
 Walton (Cumbria)
 Walton (Hertfordshire)
 Walton (Leicestershire)
 Walton (Liverpool)
 Walton (West Yorkshire)
 Walton-on-Trent in Derbyshire

Orte in Wales:
 Walton (Radnorshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Walton (Florida)
 Walton (Illinois)
 Walton (Indiana)
 Walton (Kansas)
 Walton (Kentucky)
 Walton (Nebraska)
 Walton (New York)
 Walton (Ohio)
 Walton (Oregon)
 Walton (Pennsylvania)
 Walton (Texas)
 Walton (Virginia)
 Walton (West Virginia)

Orte in Kanada:
 Walton (Nova Scotia)
 Walton (Ontario)

Fließgewässer:
 Walton River (Kanada)

Erhebungen in Antarktika:
 Walton Heights
 Walton Terraces
 Walton Mountains, Gebirge auf der Alexander-I.-Insel
 Walton Peak, Berg im Grahamland
 Mount Walton, Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Waldon
 Wallton
 Walton County
 Walton Township
 Die Waltons, US-amerikanische Fernsehserie (1972–1981)